Bidens bipinnata — неоднозначное название, может относиться к следующим таксонам:
 
  Это название входит в синонимику вида